Neuhäuseln steht für:

 Neuhäuseln (Gemeinde Aigen-Schlägl), Ort in der Gemeinde Aigen-Schlägl, Oberösterreich, Österreich
 Neuhäuseln, Wüstung in der Gemeinde Lesná u Tachova, Plzeňský kraj, Tschechien, siehe České Nové Domky
 Neuhäuseln (Simbach), Gemeindeteil von Simbach (bei Landau), Bayern, Deutschland

Siehe auch:
 Neuhäusel (Begriffsklärung)
 Neuhäusl
 Neuhäusle